Oblężenie Baru (1672) – zwycięskie oblężenie Baru przez wojsko Imperium osmańskiego
 Oblężenie Baru (1674) – zwycięskie oblężenie Baru przez wojsko I Rzeczypospolitej
 Oblężenie Baru (1768) – Rosjanie, wspierani przez wierne Stanisławowi Augustowi wojska koronne pod wodzą regimentarza Franciszka Ksawerego Branickiego zdobyli Bar